Název Radešov má více sídel:
 Radešov (Rejštejn), část města Rejštejn v okrese Klatovy
 Radešov (Police nad Metují), část obce Police nad Metují v okrese Náchod
 Radešov (Čestice), část obce Čestice v okrese Strakonice

Externí odkazy